Als Mahnmal für die Opfer des Stalinismus werden verschiedene Mahnmale bezeichnet, darunter:

 Kurapaty, ein Gelände in der Nähe von Minsk
 die Gedenkstele Hohe Straße in Chemnitz, siehe Liste der Gedenkstätten in Chemnitz
 ein Gedenkstein für die Opfer des Stalinismus auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde in Berlin
 der Solowezki-Stein in Moskau